Música
 Lembranças (álbum de Mara Lima)
 Lembranças (álbum de Odair José)
 Lembranças (canção de Hungria Hip Hop)

Cinema
 Summer Wishes, Winter Dreams (1973), filme com Joanne Woodward e Martin Balsam, exibido no Brasil como Lembranças
 Remember Me (filme) (2011), com Robert Pattinson, distribuído no Brasil como Lembranças